Atlan ou Attelan dérive du nom séfarade .

Patronymes 
 Éric Atlan (1962-) : réalisateur, producteur, scénariste, compositeur français
 Frédéric Atlan (1966-) : photographe français
Frédéric Atlan (1962-) : peintre français
 Henri Atlan (1931-) : biologiste, philosophe et écrivain français
 Jean-Michel Atlan (1913-1960) : peintre français
 Liliane Atlan (1932-2011) : auteur dramatique
 Monique Atlan : journaliste et animatrice de télévision française
 Thierry Atlan : (1957-) acteur, metteur en scène
 Les six frères Atlan, fratrie liée à la délinquance organisée dans les années 1970.

Personnages de fiction 
 Atlan (Perry Rhodan)
 Atlan (DC Comics)

Voir aussi 

Homonymie de patronyme
Patronyme séfarade